Obernach ist der Ortsname von

 Obernach (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Obernach (Wallgau), Ortsteil der Gemeinde Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Straßenbezeichnung im westlichen Teil des Ortsteils Altlach der Jachenau, östlich angrenzend an den Ortsteil Obernach der Gemeinde Wallgau
 Namensvariante der Ach (Ammer) bis zu ihrer Mündung in den Staffelsee

Siehe auch:
 Kraftwerk Obernach
 Versuchsanstalt Obernach des Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München